Marche, Marché oder La Marche steht für:

 Marché, eine Restaurantkette
 Marche (Arkansas), Ort in Arkansas, Vereinigte Staaten
 Marche (Frankreich), Provinz in Frankreich
 Marche-en-Famenne, Ort in der Provinz Luxemburg, Belgien 
 Marche-les-Dames, Ort in der Provinz Namur
 Marche, italienischer Name der Marken, Region in Italien
 Marche (Promnitz), entwässert die Moritzburger Teiche zur Promnitz (Bach)
 Marche (Roulette), eine Satztechnik beim Roulette
 La Marche, Gemeinde im Département Nièvre, Frankreich
 Höhle von La Marche, Höhle in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich 
 La Petite-Marche, Gemeinde im Département Allier, Frankreich 

Marche ist der Name von:
 Almodis de la Marche (1020–1071), Gräfin von La Marche

Marche ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Marche (1629–1677), deutscher Astronom, Mediziner, Mathematiker und Chemiker
 Grégoire Marche (* 1990), französischer Squashspieler
 Roger Marche (1924–1997), französischer Fußballspieler
 Olivier de la Marche (1425–1502), französischer Schriftsteller und Pädagoge

Siehe auch:
 Petit Marché
 March
 Marsch (Begriffsklärung)
 Lamarche
 Marches